Miskolc (slov. tudi Miškolc, ) je drugo ali tretje največje mesto in sedež županije na Madžarskem, ki upravno spada v podregijo Miskolci Županije Borsod-Abaúj-Zemplén. Ima 181.100 prebivalcev (tretje po številčnosti na Madžarskem), z okolico pa 270.000 (2. največje; 2. oziroma 3. mesto si izmenjuje z Debrecenom)

Tu se nahaja tudi letališče Miskolc in DVTK Stadion (22.000 mest), domači stadion Diósgyőri VTK.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam mest na Madžarskem

Mesta Županije Borsod-Abaúj-Zemplén